Minnesota United FC (2010-2016), Amerikaanse voetbalclub die uitkwam in de North American Soccer League
 Minnesota United FC (MLS), Amerikaanse voetbalclub die anno 2017 uitkomt in de Major League Soccer